Szacunek – wyraz ten może mieć wiele znaczeń, w zależności od kontekstu użycia może m.in.: oznaczać:
 
 szacunek – w sensie poważanie, uszanowanie, poszanowanie, respekt, atencja, estyma, pokłon, uznanie
 szacowanie – szacunek wartości, wycena
 prestiż – znaczenie, autorytet, posłuch
 kult, kult świętych, czczenie
 pudźa – uwielbienie, śmierć, szacunek